Ловец снов:

 Ловец снов — индейский амулет, предназначенный для избавления от кошмаров.
 «Ловец снов» — фантастический роман Стивена Кинга.
 «Ловец снов» — фильм, снятый по роману Стивена Кинга.
 «Ловец снов» — американский фильм ужасов режиссёра Керри Харриса.
 «Ловец снов» — российский сериал (2022).

См. также 
 Dreamcatcher